Овидий — мужское имя древнегреческого происхождения.

Персоналии 
 Овидий (43 до н. э. — 17 или 18 н. э.) — древнеримский поэт.
 Овидий (ум. 135) — португальский святой.

Другое 
  — астероид.